Врата:

 Врата — устаревшее название ворот.
 Врата — главы древних книг (отсюда название «Аристотелевы врата»).
 Врата — ритуальные двери в храме.
 Врата солнца — каменная арка, принадлежащая культуре Тиуанако.
 Врата Иштар — восьмые ворота внутреннего города в Вавилоне.
 Врата Небесного Спокойствия — (кит. Тяньаньмэнь) — главный вход в императорский дворец (Запретный город) в Пекине.

Топонимы
 Врата () — село в Пловдивской области Болгарии.

 В литературе
 «Врата серебряного ключа» () — фантастический рассказ Говарда Лавкрафта, написанный в 1933 году.
 «Врата его пасти, зубов его блеск» () — сборник рассказов и повестей американского писателя-фантаста Роджера Желязны.
 «Врата дома смерти» (, в русском переводе также «Врата смерти», «Врата мёртвого дома») — фантастический роман канадского писателя Стивена Эриксона, вышедший в 2000 году.
 «Врата» () — научно-фантастический роман американского писателя Фредерика Пола.

 В кино
 «Врата рая» — кинофильм 1980 года.
 «Врата» () — фильм ужасов 1987 года.
 «Врата в преисподнюю» () — низкобюджетный итальянский фильм ужасов, снятый в 1989 году режиссёром Умберто Ленци.
 «Врата 2: Нарушители» () — продолжение фильма «Врата», снятое в 1992 году.
 «Врата» () — американский фильм ужасов 2009 года режиссёра Джо Данте.
 «Врата» () — американский телесериал, мистическая криминальная драма.

Прочее
  — понятие в индуизме.
 Врата рая () — новое религиозное движение, основанное в США в 1975 году Маршаллом Эпплуайтом и Бонни Неттлз.
 Gateway Arch (), также известная под именем «Врата на Запад» — часть Джефферсоновского Национального Мемориала Экспансии, а также визитная карточка Сент-Луиса, штат Миссури, США.
 Дарваза () — газовый кратер в Туркмении, также имеет название «Врата Ада».
 Виккитские врата () — вымышленный артефакт из юмористической научно-фантастической книги «Жизнь, вселенная и всё остальное», третьей книги в серии романов «Автостопом по галактике»

См. также 
 Ворота (значения)
 Вратарь (значения)
 Врата ада
 Врата Балдура (значения)
 Звёздные врата (значения)